Didouche Mourad (1927-1955) est un militant nationaliste algérien, un des six fondateurs du Front de libération nationale (FLN) en 1954 et un combattant de la guerre d'indépendance algérienne.

Toponymes 
 Didouche Mourad, commune de la wilaya de Constantine en Algérie.

Odonymes 
Le nom de Didouche Mourad est donné, en hommage, à de nombreuses voies de circulation parmi lesquelles :
 la rue Didouche Mourad, à Alger-Centre

Homonymie